Панте́ра (також Пантер, Pantera, Panthera, Panther)

Наука 
 4198 Пантера — астероїд
 Пантера — рід ссавців, що включає види: тигр, лев, ягуар і леопард (пантера плямиста).

Культура 
 Pantera — американська треш-метал група
 Пантера — фільм 1995 року режисера Маріо Ван Піблза
 Рожева пантера — вигаданий персонаж з однойменного фільму
 Чорна пантера — персонаж всесвіту Marvel та однойменний фільм 2018 року

Організації та люди 
  — давньоримський солдат
 «Чорні пантери» — ліворадикальна афроамериканська соціалістична організація

Спорт 
 Аугсбург Пантерс — німецький хокейний клуб
 Кароліна Пантерс — команда з реґбі
 Флорида Пантерс — американський хокейний клуб

Техніка

Військова техніка 
 CLV Panther — британський варіант Iveco LMV
 ENAER Pantera — чилійський варіант винищувача 
  — гелікоптер
  — американський палубний винищувач
 HMS Panther (G41) — британський есмінець часів Другої світової
 IAI Panther — ізраїльський безпілотник.
 K2 Black Panther — сучасний південнокорейський основний бойовий танк.
 KRAZ-ASV Panther — сімейство українських бронетранспортерів
 Pantera (1924) — італійський крейсер-скаут, а згодом ескадрений міноносець типу «Леоне»
 Panther KF51 — німецький експериментальний танк наступного покоління.
 Panthera T6 —  бронеавтомобіль виробництва ОАЕ/Туреччини.
 PzKpfw V Panther — німецький танк часів Другої світової війни.
 SMS Panther (1900) — німецький канонерський човен
  — польський камуфляж
 К-317 «Пантера» — російський підводний човен класу «Щука-Б»

Цивільна техніка 
 Chevrolet Pantera — прототип Chevrolet Camaro
 De Tomaso Pantera — італійський спортивний автомобіль

Інше 
 Mac OS X Panther
 Каніс Пантер — порода собак
 Пантера — геральдична фігура
 Штирійська пантера — символ Штирії.

 Пантер-Веллі (англ. Panther Valley) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Воррен штату Нью-Джерсі.

Див. також 
 Чорна пантера (значення)